Video Hits Volume I () — коллекция видео-хитов группы Van Halen, выпущенный в 1996 году на лейбле Warner Bros.

Об альбоме 
Альбом включает в себя видео со следующего альбома — Without you (Van Halen III).
Некоторые песни — Don't Tell Me (What Love Can Do), Humans Being и Without You являются отредактированными/одиночными версиями, а не неотредактированными/альбомными версиями.
Ещё в альбоме также отсутствуют ранние видео группы - Runnin' with the Devil, You Really Got Me и (Oh) Pretty Woman.

Список композиций

Непопавшие видео 
 Runnin' with the Devil
 Eruption/You Really Got Me
 Jamie’s Cryin’
 Dance the Night Away
 You're No Good
 Bottoms Up!
 Loss of Control
 Unchained
 So This Is Love?
 Hear About It Later
 (Oh) Pretty Woman
 Dreams (версия Blue Angels)
 Why Can’t This Be Love
 Feels So Good
 Top of the World
 Amsterdam
 Crossing Over
 Fire in the Hole
 Once
 Rise
 Catherine

Участники записи 
Van Halen
 Алекс Ван Хален — ударные
 Эдвард Ван Хален — электрогитара и бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэвид Ли Рот — вокал (1-3)
 Сэмми Хагар - вокал, электрогитара (4-13)
 Гари Чероне - вокал (14)
Режиссёры
 Пит Энджелус - (1-3)
 Дэвид Ли Рот - (3)
 Джеримайя С. Чечик - (4)
 Энди Морахан - (5,6)
 Мейер Дейвис - (7)
 Марк Винкс - (8)
 Питер Кристоферсон - (10,11)
 Рокки Шенк - (13)
 Пол Андерсон - (14)